Ел Класико () се нарича вечното дерби между футболните отбори на Реал Мадрид и ФК Барселона. Това си наименование дербито носи от 2000 г. Двата тима имат изиграни 181 срещи в Примера дивисион, като Реал Мадрид е постигнал 74 победи, Барселона е със 72 победи, а 35 мача са завършили с равен резултат. Общо по между си двата тима имат изиграни 249 официални мача (включително и Шампионска лига, КНК и др.), като Реал има 100 победи, а Барселона има 97 и 52 мача са завършвали на равно. Често Ел Класико е обявявано за най-голямото съперничество в световния клубен футбол.

Футболисти като Луиш Фиго, Роналдо, Бернд Шустер, Рикардо Замора, Михаел Лаудруп, Георге Хаджи, Луис Енрике и Самюел Ето'о са носили екипите и на двата отбора. Бернд Шустер и Лаудруп са може би единствените играчи в историята на двата клуба, които са обичани от феновете и на двата отбора.

Съперничеството възниква, тъй като Мадрид и Барселона са двата най-големи града в Испания и понякога те се идентифицират с противоположни политически позиции, като Реал Мадрид се разглежда като представител на испанския национализъм, а Барселона се разглежда като представител на каталунския национализъм. Съперничеството се смята за едно от най-големите в световния спорт. Двата клуба са сред най-богатите и успешни футболни клубове в света; през 2014 г. Форбс класира Барселона и Реал Мадрид като двата най-скъпи спортни отбора в света. И двата клуба имат глобална фенбаза; те са двата най-следвани спортни отбора в света в социалните медии.

Реал Мадрид води в директните резултати в състезателни мачове със 100 победи срещу 97 на Барселона с 52 равенства; Барселона води в демонстративните (приятелските мачове) мачове с 20 победи пред 4 на Мадрид с 10 равенства и в общите мачове със 117 победи срещу 104 на Мадрид с 62 равенства към мача, изигран на 23 юли 2022 г. Заедно с Атлетик Билбао, те са единствените клубове в Ла Лига, които никога не са изпадали.

Първенство

Статистика на мачовете

Шампионска лига

Статистика на мачовете

Купа на Испания

Статистика на мачовете

Суперкупа на Испания

Статистика на мачовете

Статистика

Най-големите победи (5+ гола)

Поредни победи

Поредни равенства

Поредни мача без равенство

Най-много голове в мач

Най-много мачове без допуснат гол

Играч с последователни голове

Източници 

Класико
Реал Мадрид
ФК Барселона